1896. évi nyári olimpiai játékok
1906. évi nyári olimpiai játékok
2004. évi nyári olimpiai játékok